Колій — спеціальний ніж, яким користується фахівець з забою свиней. Представляє собою металевий прут діаметром 4-8 мм, та довжиною до 200 мм, розклепаний і загострений на кінці з дерев'яним або металевим руків'ям. Колій-фахівець в залежності від кваліфікації та звички може колоти свиню, коли та лежить на боці, а інколи навіть стоїть, протикаючи загостреною частиною ножа-колія серце тварини і розрізаючи в серці отвір розплесканою та загостреною частиною леза. Тварина навіть не завжди розуміє, що робиться. На цьому функція ножа-колія закінчена. «Розбирають» свиню за допомогою інших інструментів.

В історії України є цілий період під назвою Коліївщина, коли з дозволу російської влади на українські землі почали вертатись польські пани, які починали катувати і знущатися з місцевих селян. Селяни, що з часів Хмельницького звикли до свободи, святили в церквах ножі-колії та різали панів. На перетині Черкаської та Полтавської областей є таке село Святилівка. Одна з версій назви села — саме та, що в місцевій церкві козаки святили зброю.

Ножі